Bloedlink (roman), een Zweedse roman uit 2010
 Bloedlink (film), een Nederlandse film uit 2014